Филипович:

 Филипович Афанасій (*бл. 1595—1648) — український церковний діяч часів Речі Посполитої, письменник-полеміст, святий Української православної церкви (КП), також УПЦ (МП).
 Филипович Віктор Михайлович (1894—1956) — полковник Армії УНР.
 Филипович Володимир (1859—1935) — український лікар-хірург.
 Филипович Іван († бл. 1770)  — львівський мідеритник і друкар XVIII століття.
 Филипович Іван (1879—1943) — галицький кооперативний діяч.
 Филипович Ігнатій (1749—1800) — церковний діяч, священник-василіянин, проповідник, ігумен Підгорецького василіянського монастиря в 1784—1800 роках.
 Филипович Ілля (1837—1892) — церковний і громадський діяч Буковини, православний священик, ректор Духовної Семінарії в Чернівцях.
 Филипович Леонтій (1904—1971) — український релігійний діяч москвофільського напрямку в Європі та Південній Америці.
 Филипович Людмила Олександрівна (*1956) — український філософ і релігієзнавець.
 Филипович-Пухальський Лаврентій (†1610) — львівський маляр і гравер 16 — початку 17 ст.
 Филипович Павло Петрович (1891—1937) — український поет і літературознавець.
 Филипович Полікарп (1660—1730) — священик-василіянин, єпископ-номінат на апостольського вікарія Мукачівської єпархії, архимандрит Лещинського монастиря.